

Geografia 
 Nares (in inglese Naresland) – isola disabitata della Groenlandia
 Stretto di Nares – braccio di mare che separa la Groenlandia (Terra Knud Rasmussen, Terra di Inglefield, Penisola di Hayes) dall'isola di Ellesmere, Canada

Persone 
 George Nares – navigatore, ammiraglio ed esploratore polare britannico
 Owen Nares – attore inglese